Kimber Henry est un personnage de la série télévisée Nip/Tuck, interprété par l'actrice Kelly Carlson.
Harry Goldring Kimber (1892-1966) est un patron de presse canadien.